Danilovich hace referencia a varios artículos:

Personas
Aleksandr Danílovich Aleksándrov 
Aleksandr Danílovich Ménshikov
Iván Danilovich, Iván I de Rusia 
Lev Danílovich, León I de Galitzia
Oleg Danilovich Kalugin, Oleg Kalugin 
Yuri Danilovich, Yuri de Moscú